Margarita-maior é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Leucanthemum sylvaticum
 Leucanthemum vulgare